Crittendenceratops krzyzanowskii es la única especie conocida del género extinto Crittendenceratops ("cara con cuernos de Fort Crittenden") de dinosaurio ceratópsido centrosaurino el cual vivió durante el Cretácico Superior,, hace aproximadamente 73 millones de años durante el Campaniense, en lo que es hoy América del Norte. Sus restos fósiles se han encontrado en Arizona, Estados Unidos. Solo se conoce a una especie, C. krzyzanowskii.

Crittendenceratops se distingue por sus protuberancias en forma de garfio curvadas hacia adelante localizadas a lo largo de la zona central de su gola, junto con huesos epiparietales situados por la zona parietal de la gola, por un engrosamiento de la gola en la zona parietal y una cresta corta en la superficie del hueso escamoso que hace parte de la gola.

Crittendenceratops es un miembro de Nasutoceratopsini, grupo que incluye a Avaceratops, Nasutoceratops y a Yehuecauhceratops, una tribu incluida en la subfamilia de ceratópsidos Centrosaurinae, de acuerdo con Dalman et al. en 2018. El cladograma mostrado a continuación sigue su análisis filogenético:

Referencias

Ceratopsia
Dinosaurios de América del Norte
Dinosaurios del Cretácico